Кечвелли () — село в Кечвеллинский административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от рода Кечвеллы.

История 
Село основано в 1920 году переселенцами из села Шыхлы Первые.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Даш Салахлы Казахского уезда.

С 24 января 1939 года село входило в состав Акстафинского района, который 4 декабря 1959 года был ликвидирован, а населенный пункт передан в состав Казахского района.

Согласно административному делению 1961 село Кечвелли входило в Муганлинский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР, но в середине 1960-х село получило свой сельсовет.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Акстафинского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Кечвеллинского административно-территориального округа был учрежден Кечвеллинский муниципалитет Акстафинского района.

География 
Кечвелли расположены на берегу Куры.

Село находится в 37 км от райцентра Акстафа и в 484 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Союкбулак.

Село находится на высоте 250 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается выращиванием зерна и животноводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,4 °C. В селе субтропический океанический климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались звероводческий совхоз, отделение конного завода, восьмилетняя школа, библиотека, медицинский пункт.

В селе расположены почтовое отделение, средняя школа, библиотека, клуб, врачебный пункт.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района